Accoppiamento – in elettrotecnica, trasferimento di energia da un mezzo, come un cavo metallico o una fibra ottica, ad un altro, includendo anche i trasferimenti indesiderati
Accoppiamento – in fisica, legame realizzato anche meccanicamente tra due sistemi, generalmente oscillanti, mediante il quale si ha scambio di energia tra di essi (v. anche Costanti di accoppiamento)
Accoppiamento – in zoologia, l'atto di congiunzione mediante il quale alcuni degli animali che si riproducono tramite riproduzione sessuata dioica o ermafroditica realizzano la fecondazione
Accoppiamento – in informatica, grado con cui ciascuna componente di un programma fa affidamento sulle altre
Accoppiamento – in teoria dei grafi, insieme di spigoli di un grafo senza vertici comuni

Altri progetti